Un mezzo di trasporto è un dispositivo utilizzato per il trasporto di persone, animali o oggetti; può essere guidato o comandato a distanza (ad esempio quando si utilizzi un radiocomando). 

Per veicolo si intende invece una macchina meccanica destinata alle medesime finalità.

Criteri di classificazione dei veicoli 
In base all'ambiente in cui è destinato a muoversi, il veicolo può essere distinto nei seguenti cinque tipi principali:
 veicolo terrestre o veicolo di terra: veicolo destinato a muoversi sulla terra
 veicolo acquatico: veicolo destinato a muoversi nell'acqua
 veicolo aereo o aeromobile: veicolo destinato a muoversi nell'aria
 veicolo spaziale: veicolo destinato a muoversi nello spazio
 veicolo anfibio: veicoli destinati in grado di muoversi sia sulla terra che nell'acqua. Sono generalmente ad uso militare  (veicoli militari anfibi) anche se non mancano casi di autovetture anfibie destinate ad un uso civile.

In base all'uso a cui è destinato, il veicolo viene invece distinto nei due principali tipi seguenti:
 veicolo civile: veicolo destinato ad un uso civile
 veicolo militare: veicolo destinato ad un uso militare.

Distinguendo invece i fruitori del mezzo, si può classificare come:
 veicolo pubblico
 veicolo privato.

Classificazione dei mezzi di trasporto

Terrestri

Animali 
 animale da soma
 cavallo
 cammello
 dromedario
 elefante
 asino

Veicoli 

veicoli commerciali
fuoristrada
 Veicoli a braccia
 Veicoli a trazione animale
Carro (trasporto)
Carrozza
Landò
Barroccio
Giardiniera (trasporto)
Padovanella
Bicicletta (velocipedi)
Tandem
Velotassi
Velomobile
Risciò
Trike (velocipede)
Slitte
Taxi
bici elettrica
Bicicletta a pedalata assistita
dispositivo di trasporto personale
Ciclomotore
Motoveicolo
Motocicletta
Motorino
motocarrozzetta
motocarro
motoarticolato
carrello elevatore
Waveboard
Snowboard
mototrattore
triciclo
Tripattino
quadriciclo
All-terrain vehicle veicolo multi terreno
Side by Side
Quad-bike Quadriciclo fuoristrada
autoveicolo
autovettura
Keicar
automobile
Vettura sport
berlina
monovolume
station wagon
pick-up
coupé
Spider
cabriolet
roadster
SUV
camper
ambulanza
automedica
autobus
autobus elettrico
Minibus
autobus guidato
autosnodato
scuolabus
Phileas
guidovia
autocarro
furgone
autotreno
autoarticolato
treno stradale
trattore stradale
trattore agricolo
Trattore a cingoli
autoveicolo per uso speciale
autoveicolo per trasporto specifico
rimorchio
Pala caricatrice
semirimorchio
roulotte
filoveicolo
filobus
filosnodato
filocarro
filotreno
Macchine agricole
Macchine operatrici
veicolo modulare

Su rotaia 

 Veicolo ferroviario
monorotaia
Autotreno (ferrovia)
elettrotreno 
Automotrice
locomotiva
Locomotiva elettrica
carrozza ferroviaria
carro  merci ferroviario
General Utility Van

Di superficie 

 treno
 locomotiva
Locomotiva elettrica
 carrozza ferroviaria
 carro  merci ferroviario
 tram
 tram snodato
 Translohr (tram su gomma con una rotaia)
 funicolare
 O-Bahn (autobus guidato su rotaia)
 Bombardier Guided Light Transit (autobus/filobus parzialmente vincolato a una rotaia)
 funivia
 slittovia
 seggiovia
 skilift
 cestovia
 manovia
Teleferica
Metro tranvia
 cabinovia
 treno a levitazione magnetica

Sotterranei 
 metropolitana

Acquatico 

 natante
 Galeota
 Canoa polinesiana
 aeroscafo
 aliscafo a vela
 Barca a vela
Barca a remi
canoa a motore
Canoa polinesiana
 Paduwang
Padewakang
Feluca (imbarcazione)
Bilandro
sampan   canoa cinese
Giunca cinese 
Canoa
piroga
 Pinco
 Pielego
 Nau (nave)
 Cocca
 Orca (nave)
 Nave d'alto bordo
 Nave a palo
 imbarcazione
 nave
Gommone
Clipper (nave)
Nave da carico trasporto
 traghetto
 traghetto da crociera
vaporetto
motonave
battello foraneo
motoscafo
Motoveliero
Yakatabune barca giapponese
Lancia di salvataggio
Pattugliatore
Rimorchiatore
Panfilo
Caravella
Fluyt
Flyboat
Chasse-marée
Sgoth
Scuna
Goletta
Gondola
Gondola lariana

Subacquei 
 sommergibile
 batiscafo
 sottomarino

Aerei 

 aeroplano o aereo
Aereo di linea
aereo cargo
 aerostato
 aliante
parapendio
 deltaplano
Ultraleggero
 dirigibile
Aereo da caccia
 elicottero
 girocottero o autogiro
 elicoplano
 mongolfiera
 pallone aerostatico     
Aereo da ricognizione
 convertiplano
convertiplano civili
 ekranoplano
pattugliatore marittimo
 ornitottero

Spaziali 
 razzo
 space shuttle navetta spaziale
 sonda spaziale
 Stazione spaziale
 veicolo spaziale
 SSTO

Voci correlate 
 Carta di circolazione
 Classificazione dei veicoli
 Meccanica (veicoli)
 Trasporto pubblico

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Liste di trasporti